Села:
 Півні — Київська область, Фастівський район
 Півні — Миколаївська область, Єланецький район

Залізниця:
 Півні — зупинний пункт Південно-Західної залізниці

 «Півні» (Pivni) — сингл з альбому Я - молодая, української співачки Катя Chilly